Los yuuzhan vong son una raza ficticia que aparece en el universo expandido de la guerra de las galaxias. Esta raza aparece en la serie de novelas de la Nueva Orden Jedi.

Los yuuzhan vong y sus esclavos chazrach son seres extragalácticos que buscan asentarse en la Galaxia invadiendo todos sus mundos y gobiernos. Son fundamentalistas religiosos y creen que las máquinas son un acto contra su religión, así que utilizan tecnología orgánica.

Esta raza llegó al universo de Star Wars cuando le encargaron a R. A. Salvatore, la primera entrega de una épica invasión intergaláctica: el universo Star Wars sufre una intromisión militar por una raza llamada yuuzhan vong. Aparentemente, Salvatore tuvo luz verde para hacer y deshacer, y en su libro, de título Vector Prime, creó esta raza de personajes, los cuales tienen estas características:

 Odian la tecnología. Ellos viajan a través de sistemas solares y galaxias en vehículos orgánicos.
 Emplean, sin ningún reproche moral, armas biológicas y químicas para desolar mundos.
 Forjan de un tipo de coral sus armaduras y armas para enfrentamientos. Este material es de una naturaleza tal que no puede ser atravesado por un sable de luz.
 No son percibidos ni afectados por la Fuerza. Al tratar de alcanzarlos por ese campo de energía que rodea a todos los seres vivientes, en palabras de Luke Skywalker, un Jedi solo se encuentra con un vacío.
 Durante las primeras escaramuzas de su invasión, sacan a una luna de su órbita y la estrellan en el planeta en el que orbitaba.

Historia

Orígenes de los vong 
Los yuuzhan vong eran seres pacíficos que vivían de tecnología orgánica en un lejano planeta, Yuuzhan'tar, de otra Galaxia. Sin embargo, una raza de tecnología muy superior llegó un día a romper su paz y los esclavizó brutalmente. Con el tiempo los yuuzhan vong se rebelaron y se convirtieron en guerreros (habiendo desarrollado además odio a la tecnología mecánica de sus invasores). Cuando expulsaron y conquistaron a los invasores, llenos de resentimiento se lanzaron a la conquista de otros mundos.

Al cabo de generaciones esto desembocó en una matanza étnica en la que los vong se quisieron hacer con toda la Galaxia borrando a toda raza que no fueran ellos o esclavizándola como a los chazrach. Esto a su vez condujo a muchas generaciones de brutales guerras civiles en aquella Galaxia entre los propios vong. La Galaxia, sus mundos y su economía quedaron irremediablemente destruidos, incluido su propio hogar, Yuuzhan'tar. Tras esto el planeta viviente los expulsó de la Fuerza y los vong adoraron en su lugar a un panteón de dioses y salieron con sus mundo-naves en busca de otro hogar.

Invasión yuuzhan vong 
Esto los llevó a la Galaxia. Las primeras naves llegaron tras generaciones de viaje en el vacío en tiempos de las Guerras Mandalorianas y los exploradores pioneros en desembarcar llegaron unos treinta años antes de la batalla de Yavin, en el planeta Bimmiel.

Fueron capaces de conquistar Coruscant, la capital de la Nueva República, y la renombraron: Yuuzhan'tar. Conforme la conquista fue aumentando, la Nueva República se pasó a llamar Alianza Galáctica. Los yuuzhan vong ajustaron la órbita de Coruscant e intentaron volver el planeta a su estado anterior de civilización, para poder ajustarlo a su modelo de planeta. Pero, al final, los yuuzhan vong fueron derrotados y se vieron obligados a salir del planeta. La Alianza logró reconstruir Coruscant completamente.

El coste de la invasión de los yuuzhan vong fue muy grande para la Galaxia. El número de muertos estimado fue de aproximadamente 360.000.000.000 de individuos.

Conquistas 
Muchos fueron los planetas que sucumbieron a lo largo de la invasión. Ordenados en orden cronológico los primeros fueron:
 Belkadan
 Sernpidal
 Helska 4
 Bimmiel
 Dantooine
 Dubrillion
 Garqui
 Ithor
 Ord Mantell
 Bilbringi
 Obroa-Skai
 Gyndine
 Fondor
 Coruscant

Organización 
La organización de los yuuzhan vong funciona mediante castas en las que se podía ascender pero no cambiar de una a otra. Su economía no es mencionada en ningún lugar, aunque con sus esclavos, los mundos capturados y su tecnología orgánica parecen tener recursos casi ilimitados. Su sistema de gobierno consiste en un Imperio autócrata y teócrata.

Casta del Sumo Señor 
La componen el Sumo Señor y su heredero. En tiempos de La Nueva Orden Jedi el Sumo Señor era Shmirra aunque estaba manipulado por el Penitente Onimi.

Casta de los ingenieros 
Eran científicos, pero llamar así a la casta que controla, diseña y supervisa la tecnología orgánica vong era un insulto. Sus rangos:

 Maestro.
 Adepto.
 Iniciado.

Casta de los sacerdotes 
Eran los adoradores de las deidades menores y se organizaban en:

 Sumo Sacerdote o Suma Sacerdotisa.
 Sacerdote o Sacerdotisa.
 Profeta.
 Vidente
 Novicio/a.

(en ocasiones recomponían brazos perdidos u ojos por otros orgánicos con los moldeadores)

Casta de los guerreros 
La casta de guerreros tenía un amplio entrenamiento en combate y junto a su tecnología orgánica los hacía rivalizar con los mismos Jedi. Tenían un grito de guerra y su vida no les importaba mucho; morir era un honor para ellos. Sus niveles:

 Maestro de la Guerra Yuuzhan Vong. (los demás respondían ante él).
 Comandante Supremo Yuuzhan Vong.
 Comandante Yuuzhan Vong.
 Subcomandante Yuuzhan Vong.
 Teniente Yuuzhan Vong.
 Guerrero Yuuzhan Vong.

Casta de los administradores 
Burócratas, contables, organizadores e incluso diplomáticos. Dirigían la economía y en menor medida ciertos aspectos políticos del Imperio yuuzhan vong:

 Sumo Prefecto/a.
 Prefecto/a.
 Ejecutor.
 Cónsul.

Casta de los obreros 
La más amplia y sin embargo más pobre y subyugada de todo el Imperio. Entre ellos se incluían los reptiles siervos Chazrach (inteligentes) y los Penitentes:

 Obrero/as.
 Esclavos/as.
 Penitentes (Shamed Ones), degradados de otra casta a lo más bajo de la sociedad.

Armamento terrestre 

Anfibastón
El anfibastón es el arma principal de los guerreros yuuzhan vong. Son organismos biológicos, un tipo de serpiente que puede atacar de muchas maneras. Miden entre 2 y 3 metros, y no pueden ser cortados por el sable láser.
Se pueden transformar en un bastón, en un látigo, o simplemente en lo que son: una serpiente con colmillos con un veneno mortal; además tienen la asombrosa capacidad de aplanar parte de su cola para formar una hoja extremadamente cortante.
Una vez que el guerrero que empuña el anfibastón es vencido, el arma continuará atacando a su enemigo hasta que uno de los dos resulte muerto. Normalmente el amfibastón se lleva enroscado alrededor de la cintura, aunque un guerrero de muy alto rango lo llevaría alrededor de su brazo.
 El señor supremo Shimrra esgrime un anfibastón especial de bioingeniería, conocido como "El Cetro de Poder".
 En uno de los libros de La Nueva Orden Jedi, Jacen Solo desarrolla una conexión a través de la Fuerza con una “arboleda” de anfibastones. Estos envuelven su cuerpo creando un tipo de armadura viviente.

Bug 
Es un largo insecto usado principalmente para ataques a distancia. Cuando el Bug se lanza contra un enemigo va ganando velocidad conforme se aproxima a este y justo antes de impactar contra él explota. De esta forma hiere a su objetivo con los fragmentos afilados de su caparazón y sus fluidos corporales, altamente corrosivos.

Bo'tous 
Es un tipo de bioarma, consistente en una especie de organismo simbionte, que se transporta en los pulmones del usuario. Este puede entonces exhalar 3 o 4 veces con fuerza lanzando biotoxinas al aire, matando a todos los que le rodean. Fue usado por la sacerdotisa Elan.

Coufee 
Es un arma en forma de daga ligeramente curvada, usada por los yuuzhan vong en el combate cuerpo a cuerpo. De unos 20 cm de largo, esta arma es totalmente orgánica y viva como el resto de la tecnología de los vong.

Dweebits 
Los Dweebits son pequeños escarabajos que se reproducen muy rápidamente, extendiéndose como una plaga por todo el planeta en el que sean lanzados, afectando a la fauna local y provocando un cambio medioambiental a nivel planetario, volviendo la atmósfera tóxica y mortal para los seres que habiten en ella. Los efectos, no obstante, son temporales y la atmósfera acaba revirtiendo a su estado anterior.

Los Dweebits fueron usados por Yomin Carr en el planeta Belkadan para destruir a la sociedad ExGal que vivía allí. Puede verse en la serie de novelas de Star Wars correspondiente a la Nueva Orden Jedi.

Fire Jelly 
El Fire Jelly es una substancia gelatinosa altamente inflamable. Es muy pegajosa y la usan los Yuuzhan Vong para incendiar cualquier cosa. Fue usada por primera vez en la segunda batalla de Coruscant.

Plaeryin Bol 
Es una pequeña criatura que se colocan los Yuuzhan Vong en la cuenca del ojo. Los vong pueden entonces estrujar el plaeryin bol y disparar un chorro de veneno mortal a sus enemigos. Un arma de este tipo es usada por Nom Anor.

Plasma Eel 
Es un arma biológica no letal, con forma de anguila, usada por los yuuzhan vong para aturdir a sus enemigos mediante descargas eléctricas.

Rankmat 
El Rakamat es un tipo de vehículo de combate. Es del tamaño de un AT-AT pero con 6 patas en lugar de 4. A diferencia del AT-AT, puede proyectar microsingularidades (que son como pequeños agujeros negros) a través de los Dovin Basals, pero lo que le da una gran capacidad de destrucción es la bola de plasma que puede arrojar por sus mandíbulas.

El Maestro Jedi Luke Skywalker logró en una ocasión redirigir la singularidad proyectada por el Dovin Basal de un Rakamat contra sí mismo, creando un agujero negro a su alrededor que se tragó a la bestia-tanque. La técnica, aunque efectiva, le dejó extenuado.

En otra ocasión se necesitaron seis Ala-X y un alijo escondido de explosivos para destruir uno. Pero en la batalla de Borleias, Wedge Antilles derribó uno, trucando su propio coralskipper para estrellarlo contra el rakamat partiéndolo en dos.

Estos hechos pueden verse en las novelas correspondientes a la serie de la Nueva Orden Jedi.

Thud Bug 
El Thud bug es un tipo de insecto con apéndices dentados muy afiliados a ambos lados del cuerpo. Sus alas son extremadamente potentes y emiten un ruido muy fuerte. Un thud bug solo vuela cuando un guerrero Vong lo lanza hacia su víctima. Si impacta en esta el sonido que hace es parecido a un “thud”, de ahí su nombre.

Cuando un thud bug es arrojado contra un enemigo, este vuela hacia él. Si falla, es decir, no impacta contra su víctima, vuelve hacia su amo describiendo una trayectoria elíptica. Si queda incrustado en el suelo o en una pared, puede intentar liberarse usando sus alas y patas para volver a la mano de quien le lanzó.

Los thud bugs se pueden matar con un sable láser, pero su caparazón es muy duro, y normalmente no se puede romper en un combate. Se rumorea que hay un tipo especializado de thud capaz de emitir nubes de gas tóxico.

Gelatina Blorash 

Ser gelatinoso que al ser arrojado al suelo puede atrapar a alguien que los pise, al tiempo que devora su carne. Al ser seccionada con un sable láser se convierte en 2 gelatinas, sin embargo, agentes de la Nueva República han descubierto que las sales arceniosas pueden repelerlas.

Armamento acuático

Tsik-vru 

Esta arma estaba hecha de acero vong y disparaba bolas de gas tsik, letales para los humanos. Estas bolas podían corroer el casco de una nave siempre que fuera por debajo del agua. Solía ser usada por los Yuuzhoban Vong, una clase de guerreros submarinos.

Armamento espacial

Coralskipper 
Es el principal caza de superioridad aérea yuuzhan vong. Está hecho del duro coral yorik. Se le conoce como Yorik-Et en la lengua yuuzhan vong.

Su armamento principal es una especie de mini volcán que lanza pequeñas bolas de lava. El sistema de propulsión consiste en un Dovin Basal que también se usa como escudo, absorbiendo los láseres y otros proyectiles con una especie de mini agujeros negros que este genera. Para dirigirla, el piloto usa una máscara o capucha que crea un enlace mental con la nave compartiendo sus pensamientos con esta. Eso le permite dar órdenes directas muy rápidas y eficaces.

Son vehículos esencialmente espaciales y funcionan muy mal en atmósferas planetarias. No están preparados para trayectos largos por lo que deben transportarse en naves más grandes.

Grutchin 
Es un animal con forma de saltamontes gigante, biogenéticamente modificado y diseñado para abrirse paso a través del casco de las naves enemigas y acabar con toda su tripulación. No piensan ni diferencian amigos de enemigos, solo destruyen todo aquello que encuentran en su camino. Su ferocidad es tan grande que algunas veces los propios Yuuzhan Vong tienen que acabar con ellos si es que han sobrevivido a la batalla, ya que se vuelven contra sus amos.
Pueden resistir el viaje hiperespacial si logran agarrarse a una nave antes de que esta entre en el hiperespacio.

Matalock 
Son una especie de esferas gigantes de unos 54m de diámetro las cuales al detectar una nave enemiga vuelan hacia ella y le lanzan un gas que penetra por el casco, a no ser que este sea de acero mandaloriano, asfixiando a la tripulación.

Yorik-trema 
Es un caza monoplaza hecho de coral yorik. su armamento consiste en cuatro láseres explosivos y dos cañones de plasma. Es una nave viva que se controla por la voz. Estas naves eran difíciles de manejar en las grandes batallas por la velocidad de estas.

Yorik-Vec 
Es un crucero de asalto hecho de coral yorik. Su armamento consiste en cuatro torretas de plasma, cuatro cañones de plasma gemelos y un Dovin Basal para la defensa y propulsión. Su tripulación consiste en dos pilotos y tres artilleros. Los vehículos se conducen a través del pensamiento con el mismo sistema que los coralskipper. Suele usarse como nave de transporte de tropas y suministros, pero no cuenta con los apéndices externos necesarios para transportar coralskippers.

Comunicación, transporte y otros

Villip 
Son criaturas utilizadas por los Yuuzhan Vong para comunicarse entre ellos. Los villips son unas bolas pequeñas. Cuando se establece una comunicación, el villip crea una imagen en 3D de la cara del emisor. Los villips trabajan mediante la telepatía para establecer conexión con otro villip. Normalmente, los villip solo se pueden comunicar con otros villips específicos. Los yuuzhan vong los usan en sus naves, en sus tropas, etc. Dado que los Villips usan la telepatía para comunicarse, no tiene un límite alcance en el espacio.

Yammosk 
Criatura esencial para coordinar ataques o cualquier movimiento bélico, ya sea en el espacio, o en tierra. Estas criaturas, las cuales se comunican telepáticamente con sus asociados o no (ya que si este se acostumbra a los enemigos durante un largo periodo, puede llegar a penetrar en la mente y robarte tus recuerdos). Son grandes criaturas, con negros ojos saltones, y tentáculos, se ubican en las mundo-naves yuuzhan vong, o en todo tipo de nave nodriza, en unos embalses de un líquido viscoso. Los Yammosk, llamados Coordinadores Bélicos, a la hora de hacer un ataque, establecen una comunión con todos sus soldados, y los coordina perfectamente, para así realizar una batalla casi perfecta.

Los Yammosk también controlan las naves, manejan a todas las criaturas bajo su mando telepáticamente.

Otra característica, es que cada vez que nace un Yammosk, este recibe genéticamente todos los conocimientos de su antecesor, y mientras este madura, el Comandante Supremo de la Nave que lo lleva tiene que entablar una relación, para que este lo reconozca como jefe y acatar sus órdenes.

Dametuk

Dovin Basal 
Son criaturas utilizadas por los yuuzhan vong, como motor de Navegación y como escudos de defensas (están incrustados en el casco de las naves vivientes). Los Dovin Basal, se basan en crear agujeros negros en el espacio, para desplazarse los crean delante de ellos y al ser atraídos hacia ellos, pero siempre lo mantienen a una cierta distancia, eso les da maniobrabilidad en el espacio. Y cuando están siendo atacados, crean agujeros negros, los cuales absorben todo lo que les vaya a atacar, siendo enviado a la oscuridad.

Pero el defecto de estas criaturas, radica en su doble funcionalidad, ya que cuando están en batalla, tienen que moverse y a la vez detener los ataques, esto hace que los dovin basal se agoten y tengan que atender a muchas peticiones. En medio de una batalla, al hacer maniobras, los agujeros negros de defensa son menos precisos, y son de un tamaño menor. Esto hace que en momentos determinados sean vulnerables a un disparo cuádruple de un Ala-X.

Personajes destacados 

Chine-Kal Es un yuuzhan vong masculino de la casta de los guerreros que ostenta el rango de Comandante. Aparece por primera vez en "Agentes del caos 2: Jedi eclipse".

Alto y delgado para los parámetros de su raza, tiene sus brazos surcados de profundos cortes y cicatrices, demostrando un alto rango en su casta. Aprendió con facilidad el idioma básico galáctico. Sus manos acaban en 5 garras mortales. Su alto rango le permite llevar un turbante de intrincado diseño y la codiciada capa de comandante.

Fue quien descubrió, demasiado tarde, la traición del Hutt Randa Besadii Diori. Murió en el infierno que supuso la muerte de creche.

Da´Gara es un Prefecto de la casta política que aparece en "Vector Prime". Fue el comandante de la primera mundo-nave que comenzó la invasión yuuzhan vong. Su propia facción política decidió lanzar el ataque dos meses antes de lo previsto. Así podría conquistar buena parte del anillo exterior y demostrar al resto que la casta política era tan buena o mejor que la guerrera.

Llevó e incrustó su nuevo Yammosk en el corazón del planeta helado de Helska 4 (que sirvió además de prisión temporal para el padawan Miko Reglia y la científica Danni Quee). Comenzando así el proceso que transformaría el mundo en una inestimable base de operaciones desde donde lanzar y dirigir sus ataques sobre la Galaxia. Murió en la destrucción del susodicho planeta, junto con el resto de su ejército, al ser atacado por las fuerzas de la Nueva República.

Deign Lian es un Teniente de la casta de los guerreros que aparece en "Marea Oscura 2: Desastre".

A través de la historia de los vong el Domain (clan) Lian ha sido uno de los más prestigiosos. Después de incontables éxitos la presente generación de guerreros Lian se ha vuelto descuidada y algo indisciplinada. Por lo que su Domain rival el Domain shai comenzó a ganar más poder en la sociedad vong en detrimento de los Lian. Para intentar enmendar esto el Warmaster Tsavong Lah colocó a Deign lian a las órdenes de Shedao Shai, quien está al mando de la invasión de la Galaxia tras el fallo de la Pretoria Vong. Lian siempre intentó buscar la oportunidad de asumir el control. Haciendo lo posible para buscar la confrontación entre Tsavong Lah y Shedao Shai, para así poder prevalecer sobre ellos. Su ocasión llegó cuando Corran Horn acabó con Shedao en Ithor. Entonces Lian asumió el mando de la flota y acabó con Ithor, pero cuando intentaba replegarse, un ataque combinado de la Nueva República y el Remanente Imperial precipitó su nave en el planeta que acababa de arrasar, muy rico en oxígeno, provocando el incendio y posterior destrucción de esta, tripulantes y él incluidos.

Dooje Brolo es un Prefecto de la casta política que aparece en "Vector Prime". Fue el comandante de la última Mundo nave en la flota vong que lanzó su primer ataque sobre la Galaxia. Contaba con miles de coralskipper, un par de cruceros de batalla e incontables guerreros vong. Acabaron con muchos soldados de la República antes de que Luke Skywalker y sus aliados destruyeran Helska 4. Brolo, murió en el ataque.

Doshao es un Comandante de la casta guerrera que aparece en "Agentes del Caos 2: Eclipse Jedi". Es un subalterno que fue promocionado por sus denodados esfuerzos en la conquista de Dantooine. Así se le implantaron dos ganchos en sus hombros, que más tarde aguantarían su capa de comandante cuando adquiriera dicho rango. Tras su promoción se le encargó sembrar e inculcar los caminos de los Vong a los pueblos y civilizaciones de los planetas conquistados.

Véase también 
 Especie 8472

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Base de datos de starwars.com

Razas de Star Wars